«32 декабря» — советский рисованный мультипликационный фильм — мюзикл о семейных отношениях молодой пары, выпущенный в 1988 году и впервые вышедший на экраны 1 января 1989 года. События разворачиваются на фоне песен в исполнении Павла Смеяна, Любови Привиной и ансамбля «Добры молодцы».

Сюжет 
Новогодний мюзикл.

О том, что произошло с Дедом Морозом на его пути к Новому году. Дед Мороз ведёт к Новому году «поезд жизни», но путь поезду преграждает понурая лошадь. Выясняется, что после ссоры с приревновавшим её мужем, в лошадь превратилась красивая женщина, родившаяся по китайскому гороскопу в год этого животного. А год рождения мужа обрёк его на роль обезьяны. Немало усилий потратил Дед Мороз, чтобы помирить супругов, после чего поезд вновь последовал навстречу Новому году.

Создатели

Издания на DVD 
Мультфильм издавался на DVD в сборниках мультфильмов: «В лесу родилась ёлочка» (Сборник мультфильмов ТО «Экран»).

Примечания

Ссылки 
 Мультфильм «32 декабря» на сайте www.multika.ru
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Владимира Самсонова
Новогодние мультфильмы СССР
Музыкальные мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года
Вымышленные даты в культуре
Мультипликационные телефильмы СССР